"Barranco" pode ser:
 Voçoroca, também conhecida como barranco
 Barranco (distrito), no Peru
 Sabiá-do-barranco
 Barranco (distrito)
 Barranco de Cegos
 Juan Barranco, político
 Barranco de Loba, município colombiano de Bolívar

Ver também
 Barranca (desambiguação)
 Barrancas (desambiguação)
 Barrancos (desambiguação)

Desambiguações de topônimos